Bieg mężczyzn na dystansie 50 km stylem klasycznym podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1976 w Innsbrucku został rozegrany 14 lutego. Wzięło w nim udział 59 zawodników z 17 państw. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został reprezentant Norwegii Ivar Formo.

Wyniki

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1976